Somondoco kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Somondoco (ort), Boyacá, 
 Somondoco (kommun), Boyacá,